Samsung SGH-C110 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, ремінець, інструкція.

Подібні моделі 
 Samsung SGH-C200
 LG G5310
 LG G1600
 LG G1610
 Philips 350

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-C110 

C
Мобільні телефони, представлені в 2004 році